Глыбо́чица — населённые пункты:

 Глыбочица — деревня в Лепельском районе Витебской области Белоруссии.
 Глыбочица — село в Житомирском районе Житомирской области Украины.

См. также 
 Глубочица